Аэропорт «Никольское» — региональный аэропорт, расположен в 4 км к юго-востоку от села Никольское на острове Беринга в Алеутском районе Камчатского края. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Петропавловском-Камчатским (550 км) и Усть-Камчатском (240 км).

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-28, Л-410 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 6 тонн.

Маршрутная сеть

Показатели деятельности

Примечания 

Аэропорты Камчатского края
Алеутский район